Alan Rabinowitz (1953-2020), zoologiste américain,
 Chaim Rabinowitz (1856-1931), rabbin orthodoxe lituanien et Rosh yeshiva de la Yeshiva de Telshe. 
 David L. Rabinowitz (1960-), astronome américain,
 Jerome Rabinowitz, vrai nom du chorégraphe américain Jerome Robbins (1918-1998),
 Judy Rabinowitz (1958-), fondeuse américaine,
 Paul Rabinowitz (né en 1939), mathématicien américain,
 Philip Rabinowitz (coureur) (1904-2008), sud-africain, centenaire le plus rapide du monde,
  (1926-2006), mathématicien israélo-américain,
 Victor Rabinowitz (1911-2007), avocat américain.

Voir aussi 
Nom proche :
 Maurice Rabinowicz (1947-), cinéaste belge.

 

Patronyme juif

de:Rabinowitsch